Серва́л  может означать:
 Сервал или кустарниковая кошка — хищное млекопитающее семейства кошачьих;
  П-750Б «Сервал» — перспективная российская малая многоцелевая подводная лодка;
 Операция «Сервал» — операция французских вооружённых сил в Мали против восставших на севере страны туарегов и исламских террористических группировок.